Epitonium krebsii är en snäckart som först beskrevs av Morch 1874.  Epitonium krebsii ingår i släktet Epitonium och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
krebsii